Ararat peut désigner :
 le mont Ararat, montagne arménienne située aujourd'hui en Turquie ;
 la plaine de l'Ararat, plaine partagée entre la Turquie et l'Arménie qui doit son nom à la montagne ;
 l'anomalie d'Ararat ;
 l'Ararat, un marz d'Arménie ;
 Ararat, une ville de ce marz ;
 Ararat, une communauté rurale de ce marz ;
 Ararat Erevan, un club de football d'Erevan, Arménie ;
 Ararat, une ville d'Australie, dans l'État de Victoria ;
 le nom biblique du royaume d'Urartu ;
 Ararat, un film de 2002 d'Atom Egoyan ;
 (96205) Ararat, un astéroïde ;
 Ararat une boisson alcoolisée ;
 Ararat, la planète refuge de l’arche conduite par Nevil Clavain dans les tomes L'Arche de la rédemption et Le Gouffre de l'absolution du cycle de fiction des Inhibiteurs d’Alastair Reynolds.

Homonymie de toponyme